Vetus steht für:
 Vetus (Mermithidae), Gattung aus der Familie der Mermithidae

Vetus ist das Cognomen folgender Personen:
 Camerinus Antistius Vetus, römischer Konsul 45